Endeis är ett släkte av havsspindlar som beskrevs av Philippi 1843. Enligt Catalogue of Life ingår Endeis i familjen Endeididae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Endeidae.

Endeis är enda släktet i familjen Endeididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsspindlar
Endeis